Мария Виктория «Викки» Лосада Гомес (, 5 марта 1991 года, Тарраса) — испанская футболистка, полузащитник клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Испании.

Карьера 
Воспитанница школы «Барселоны». На протяжении почти всей карьеры выступает в испанском чемпионате за родную команду, за исключением сезона 2007/08, проведённого в «Эспаньоле».

В 2014 году отыграла сезон в NWSL за «Вестерн Нью-Йорк Флэш».

Сезон 2015/16 провела в английском чемпионате, играя за «Арсенал».

Сборная 
С 2010 года выступает за сборную.

Входила в состав сборной на чемпионаты Европы 2013 и 2017 годов, а также принимала участие в чемпионате мира 2015 года.

Достижения

Клубы 
 «Барселона»
 Чемпионка Испании (4): 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15
 Обладательница Кубка Испании (4): 2011, 2013, 2014, 2017
 Победительница Лиги чемпионов УЕФА: 2020/21

 «Арсенал»
 Обладательница Кубка Англии: 2015/16
 Обладательница Кубка Лиги: 2015

Сборная 
 Испания
 Кубок Алгарве: 2017

Примечания

Ссылки 

Футболистки Испании
Игроки женской сборной Испании по футболу
Игроки ЖФК «Барселона»
Игроки ЖФК «Уэстерн Нью-Йорк Флэш»‎
Игроки ЖФК «Эспаньол»
Игроки ЖФК «Арсенал» Лондон
Игроки ЖФК «Манчестер Сити»